Le sigle UDSM peut désigner :

 Université de Dar es Salaam, en Tanzanie
 Union des démocrates sociaux de Madagascar, un ancien parti politique de Madagascar
 Unité de détection au sol marine, dans la marine française.

Sigle de 4 caractères